Royal Cercle Sportif Andennais is een Belgische voetbalclub uit Andenne. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 307 en heeft rood en zwart als kleuren. De club speelde in haar bestaan meer dan vier decennia in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1923 als Cercle Sportif Andennais en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Bij de invoering van de stamnummer in 1926 kreeg men nummer 307 toegekend.

In 1929 bereikte men voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, toen het derde niveau. CS Andennais werd echter laatste en zakte na een seizoen weer. In 1931 werd het aantal clubs en nationale reeksen uitgebreid en Andennais steeg weer naar Bevordering. Ditmaal kon men zich wel handhaven. Het eerste seizoen haalde men zelfs al een derde plaats. Dit resultaat kon men de volgende jaren niet meer herhalen en in 1935 zakte men weer naar de provinciale reeksen.

Twee jaar later begon een eerste succesperiode voor CS Andennais. In 1937 keerde men immers weer terug in de nationale bevorderingsreeksen. De eerste jaren kon men zich handhaven in de middenmoot. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941/42, werd men er kampioen en voor het eerst stootte de club door naar de eerste afdeling, in die tijd de tweede klasse. Daar werd men echter voorlaatste en in 1943 zakte men weer naar Derde Klasse.

In 1945, na het einde van de oorlog, besliste de voetbalbond om alle clubs die de laatste jaren van de oorlog waren gezakt terug te zetten en zo mocht men ook CS Andennais het seizoen 1945/46 weer van start gaan in Tweede Klasse. Opnieuw kende men er geen succes. De ploeg werd er afgetekend laatste en verdween weer naar Derde Klasse. En jaar later degradeerde men ook daar en zo speelde men vanaf 1947 weer in de provinciale reeksen.

In april 1951 werd de club koninklijk en heette voortaan Royal Cercle Sportif Andennais. In 1953 steeg men opnieuw naar de nationale bevorderingsreeksen, die sinds vorig seizoen werden gevormd door de nieuwe Vierde Klasse. Daar bleef men de volgende jaren spelen met wisselend succes. Zo haalde men in 1957 een tweede plaats. Een laatste plaats in 1960 daarentegen betekende de degradatie na zeven seizoenen, maar een jaar later was RCS Andennais alweer terug in Vierde Klasse. De club bleef daar spelen, opnieuw met wisselende resultaten. Met een laatste plaats in 1967 zakte men opnieuw naar de provinciale reeksen.

In de jaren 70 kende de club een nieuw succesperiode. Na vier jaar provinciaal voetbal keerde men in 1971 al even terug in Vierde Klasse, al duurde dit vooralsnog maar een jaar en volgde meteen weer degradatie. In 1973 keerde RCS Andennais toch weer in Vierde Klasse, en ditmaal met succes. De club slaagde er nu meteen in de reeks te winnen en zo stootte men in 1974 door naar Derde Klasse. Daar bleef men het goed doen en in 1975/76 strandde men er zelfs op een tweede plaats, amper een puntje na reekswinnaar AS Eupen. Deze prestatie kon men de volgende seizoenen niet meer herhalen en in 1978 zakte men weer naar Vierde Klasse. Daar speelde men nog drie jaar mee in de subtop, tot men in 1982 met ruime achterstand allerlaatste eindigde. Na negen jaar nationaal voetbal moest men nog eens terug naar Eerste Provinciale. Bij het 60-jarig bestaan van de club in 1983 wijzigde men de naam in RCS Andenne 60.

In 1989 promoveerde men nog eens naar Vierde Klasse. In 1992 fusioneerde men met Union Sportive Seilloise uit Seilles. US Seilloise was in 1955 aangesloten bij de KBVB met stamnummer 5822, had groen en zwart als kleuren. Seilloise speelde aanvankelijk in de Luikse provinciale reeksen, later in die van Namen. De fusieclub werd Royale Union Sportive Andenne-Seilles genoemd (RUS Andenne-Seilles of RUSAS) en speelde verder met stamnummer 307 in Vierde Klasse. In 1995 wist men in een eindronde nog de degradatie af te wenden, maar in 1996 strandde men echter op een rechtstreekse degradatieplaats. Na zeven jaar zakte men nogmaals naar Eerste Provinciale.

Ook in de provinciale reeksen ging het moeilijk en in 1998 zakte men verder weg naar Tweede Provinciale. Dankzij een titel in 2000 keerde men terug op het hoogste provinciale niveau. Daar was men meteen bij de beteren, wat resulteerde in enkele eindrondes. In 2003/04 haalde men met succes de interprovinciale eindronde en de club mocht nogmaals naar Vierde Klasse. Ditmaal duurde het verblijf er twee seizoenen; in 2006 volgde immers weer een degradatie. Na een titel keerde men in 2008 nog even terug, maar een jaar later zakte men weer.

De club kende financiële moeilijkheden en in 2009 fusioneerde men met FC Coutisse. Deze club uit Coutisse was aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 7072 en speelde in de laagste provinciale reeksen. De fusieclub werd Royal Seilles Coutisse Andenne en speelde met stamnummer 307 verder. Sportief kende men echter weinig succes en de club zakte in 2010 meteen verder weg naar Tweede Provinciale. 

Op 1 juli 2016 besliste men om opnieuw de naam RCS Andennais aan te nemen.

Resultaten

Bekende spelers 
 Jean Dachelet, speelde later bij Standard Luik en Berchem Sport en werd na zijn spelerscarrière trainer bij diverse clubs.
 Marc Grosjean
 István Kenderesi
 Dimitri Habran

Andenne
Sport in Andenne
Sportvereniging in Namen (provincie)